Энн Ше́фер (; ) — американская актриса немого кино.

В период с 1911 по 1938 год снялась в 147 фильмах. Тётя киноактрис Евы Новак (1898—1988) и Джейн Новак (1896—1990).

Родилась в Сент-Луисе, штат Миссури, и умерла в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, в возрасте 86 лет.

Избранная фильмография 
 Йоханна вербует (1916)
 Цена хорошего времени (1917)
 Маленькая принцесса (1917)
 Социальные Колючие кустарники (1918)
 Амур перекрывает (1919)
 За садовой оградой (1919)
 Борьба Коллин (1919)
 Pegeen (1920)
 Телеграмма миссис Темпл (1920)
 Город Масок (1920)
 Наследие пустыни (1924)
 К западу от водонапорной башни (1924)
 Башня лжи (1925)
 Дьявольская танцовщица (1927)
 Ночь объявления (1928)
 Посмотрите на полевые лилии (1930)

Примечания